Kolovadlo je slovo s více významy. Může jím být označeno. 
 kolovadlo (tělocvičné nářadí) – visuté tělocvičné nářadí, čtyři nebo více provazů či provazových žebříků zavěšených u stropu na otočném kotouči, provazový kolotoč
 kolovadlo (cirkusové náčiní) – zdvojený trubkový disk s příčkami (atlet se za ně uvnitř drží a s diskem pojíždí)
 oběžník, cirkulář
 slangové označení různých míst či akcí: někdejší místo v kanoistickém kanále v Českém Vrbném, horolozecká cesta na Kozí stěnce v Paseckých skalách ve Žďárských vrších, cyklistický výlet lanškrounských turistů atd.